Widmanstätten bzw. Widmannstätten ist Name von:

 Alois von Beckh-Widmanstätten (1754–1849), österreichischer Naturwissenschaftler

Nach ihm benannt:
 Widmannstätten (Mondkrater)
 (21564) Widmanstätten, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Widmanstätten-Struktur, charakteristische Struktur auf den Oberflächen von angeätzten Eisenmeteoriten
 Widmanstätten-Gefüge, ein sprödes ferritisch-perlitisches Gefüge bei ungeglühtem Stahlguss